Košarkaška reprezentacija Srbije i Crne Gore (do 2003. Košarkaška reprezentacija Jugoslavije) je reprezentacija koja je predstavljala bivšu državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru u košarci. Nastala je raspadom SFRJ, ali do 1995. godine nije je bilo na međunarodnoj sceni zbog nametnutih sankcija SR Jugoslaviji zbog umiješanosti u rat u Hrvatskoj i BiH.

Reprezentacija je osvojila 2 naslova svjetskih prvaka, tri naslova europskih prvaka, te jedno olimpijsko srebro. Nakon istupanja Crne Gore iz državne zajednice i ova reprezentacija je prestala postojati, a Srbiji je priznat kontinuitet, pa se njoj računaju postignuti rezultati.

Postava na košarkaškom SP-u 2006.

Trener Dragan Šakota je pozvao iduću momčad u Japan:

Plasmani na velikim natjecanjima 

Srbija i Crna Gora
košarka